Batman ou Batmane (abreviatura de Montanhas de Bati Raman; , ) é uma província () do sudeste da Turquia, situada na região (bölge) do Sudeste da Anatólia (em turco: Güneydoğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009), a maioria deles de etnia curda.

A província é importante devido a suas reservas de petróleo e sua produção, As refinarias de petróleo foram estabelecidas na região em 1955, existindo ali um oleoduto de 500 km que liga Batman à cidade turca de İskenderun. O algodão é o principal produto agrícola da região.

O nome vem gerando algumas discussões com relação aos direitos autorais do nome. A província ameaça processar os criadores do personagem Batman. Em 2008, o então governante da cidade da província de mesmo nome Huseyin Kalkan processou o produtor Christopher Nolan e a Warner Bros por causa do uso do nome do personagem Batman no filme The Dark Knight. O processo não foi adiante.

 
Curdistão turco